Американський штат Каліфорнія поділяється на 58 округів.

Каліфорнія